Somme kan syfta på:
 Somme (departement) – ett departement i regionen Hauts-de-France i norra Frankrike
 Slaget vid Somme – ett slag under första världskriget i departementet Somme
 Somme (släkt) – en svensk adelssläkt
 7399 Somme – en asteroid

Geografi

Frankrike 

 Somme, flod i departementet Somme, 
 Somme (vattendrag i Frankrike, Champagne-Ardenne), Département de la Marne, 
 Somme (vattendrag i Frankrike, Bourgogne), Département de Saône-et-Loire,